Konvergenz (zu spätlateinisch convergere ‚sich annähern‘, ‚zusammenlaufen‘) bezeichnet:

Mathematik und Naturwissenschaften:
 Konvergenz (Mathematik), die Annäherung einer unendlichen, geordneten Struktur von Objekten an ein Ziel-Objekt 
 Konvergenz (Grafik), das Zusammenlaufen von Linien in Grafik und Fotografie
 Vergenz (Optik), das Zusammenlaufen von (Licht-)Strahlen
 Konvergenz (Auge), die gegensinnige Augenbewegung, bei der sich die Gesichtslinien vor den Augen schneiden
 in der Evolution die Entwicklung von ähnlichen Merkmalen bei verschiedenen Arten, siehe Analogie (Biologie) und Konvergenztheorie (Evolution)
 Konvergenz (Chemie), die Bildung gleicher Naturstoffe durch unterschiedliche Reaktionen im Stoffwechsel verschiedener Organismen
 Konvergenz (Neurophysiologie), das Zusammenführen neuronaler Erregungsleitungen
 Konvergenz (Bildschirm), die korrekte Überdeckung der einzelnen Elektronenstrahlen einer Bildröhre
 Konvergenz (Netzwerk), in der Datenverarbeitung das Zusammenwachsen kleinerer Netzwerke zu größeren Verbänden
 Konvergenz (Telekommunikation), das Zusammenwachsen verschiedener Dienste und Inhalte
 Konvergierende Technologien, das Ineinander-Integrieren von Technologien unterschiedlicher Technologiefelder, die aneinander angepasst werden

Geowissenschaften:
 Konvergenz (Bergbau), die Annäherung von Hängendem und Liegendem
 Konvergenz (Meteorologie), den horizontalen Massenzufluss von Luftteilchen in ein Tiefdruckgebiet
 Konvergenz (Geomorphologie), die Übereinstimmung von Oberflächenformen
 in der Ozeanografie Zonen aufeinander zu strömenden Wassers senkrecht zur Windrichtung, siehe Langmuir-Zirkulation
 die gegeneinander gerichtete Drift von Kontinentalplatten, siehe Plattentektonik#Destruktive (Konvergierende) Plattengrenzen
 Konvergenz (Wirtschaftsgeographie), die Verringerung regionaler Disparitäten

Geisteswissenschaften:
 Konvergenz (Ethnologie), das Auftreten gleicher Kulturerscheinungen bei unabhängig voneinander lebenden Völkern
 Konvergenz (Linguistik), die Repräsentation mehrerer Begriffe in einem Ausdruck
 Konvergenz (Philosophie), die Schnittmenge aus Erkenntnistheorie und Naturwissenschaften
 Konvergenz (Psychologie), Prozess der Annäherung der Mitglieder einer Lerngruppe 
 Konvergenztheorie in der Soziologie
 Lohnkonvergenz, Prozess der Annäherung der international unterschiedlichen Lohnniveaus
 Medienkonvergenz, in den Medien die Annäherung verschiedener Einzelmedien

Politik:
 die wirtschaftliche Harmonisierung zwischen Beitrittskandidaten und Mitgliedsländern der EU, siehe EU-Konvergenzkriterien
 ein Ziel der Europäischen Union für schwach entwickelte Regionen, siehe Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Siehe auch:

 Konvergenzvalidität in der multivariaten Statistik